Allegro barbaro bezeichnet:

Allegro barbaro, ein Klavierwerk von Béla Bartók
die Nr. 5 der Études op. 35 für Klavier von Charles Valentin Alkan

Allegro Barbaro bezeichnet:
Allegro Barbaro (Film)